«Прощание капитана Кидда с морями» () — старая английская баллада, по сюжету которой капитан Уильям Кидд раскаивается в своих злодеяниях у виселицы, своей исповедью предостерегая других. Автор баллады неизвестен, написание её датируется 1701 годом. Первая публикация датируется днем казни Кидда.

Тексты 
Баллада Кидда состоит из 25 четверостиший. В течение двух столетий XVIII—XIX веков, баллада была очень популярна в Америке, часто переиздавалась и исполнялась. Однако со временем, сюжет претерпел значительные изменения, тон баллады стал более мрачным, превратившись из ханжеского раскаяния, в стенания грешника.

Ранняя версия

Поздние версии

Примечания

Ссылки 
 «Баллада капитана Кидда» 
 Еще одна версия «Баллады капитана Кидда». 
 Перевод баллады в книге Копелева Д. «Золотая эпоха морского разбоя».

Песни по алфавиту
Пиратские песни
Песни на английском языке
Песни Великобритании
Песни 1701 года
Английские народные баллады